In 2021 werd het 107e Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 24 februari tot 23 mei. Op 16 maart werd de competitie stopgezet vanwege de coronacrisis in Brazilië. Enkel de top zes was voor de tweede fase gekwalificeerd en de laatste vier speelden een apart degradatietoernooi.

Náutico werd kampioen.

Eerste fase

Degradatie play-off

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

(1): Salgueiro nam wel deel aan de Copa do Brasil, maar trok zich wegens financiële problemen terug voor de Série D, Vera Cruz sloeg het aanbod om de plaats in te nemen af waardoor Retrô de plaats in de Série D mocht innemen.

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per